

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Alan Badel, (1923-1982), acteur britannique ;
 Émile Badel, (1861-1936), érudit lorrain ;
 Georges Badel (1891-1980), général français ;
 Mathieu Badel, (1984-), joueur de rugby à XV français ;
 Paul Annet Badel, (1900-1985), homme d'affaires français ;
 Pierre Badel, (1928-), réalisateur de télévision français ;
 Marguerite Badel, dite Rigolboche, danseuse française ;
 Sarah Badel, (1943- ), actrice britannique.

Toponyme 
 Badel est une commune de Saxe-Anhalt en Allemagne, dans l'arrondissement d'Altmark-Salzwedel

Homonymie de patronyme